NBA Novak godine je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za najboljeg novaka regularnog dijela sezone. Dobitniku nagrade liga dodjeljuje trofej Eddie Gottlieb. Nagradu po izboru dodjeljuje 125 američkih i kanadskih novinara koji prate NBA ligu. Prvo mjesto donosi pet, drugo tri, a treće mjesto jedan bod. Igrač koji je dobio najviše glasova, odnosno bodova osvaja nagradu. 

Posljednji je dobitnik ove nagrade igrač Sacramento Kingsa Tyreke Evans. Devetnaest od četrdeset novaka koji su ponijeli ovu nagradu izabrano je u Košarkašku Kuću slavnih. Samo su tri igrača bili dobitnici ove nagrade koji su rođeni izvan Sjedinjenih država, a to su Tim Duncan sa  Američkih Djevičanskih Otoka, Patrick Ewing s Jamajke i Pau Gasol iz Španjolske. Duncan ima i američko državljanstvo, ali smatra se stranim igračem jer nije rođen ni u jednoj državi SAD-a.

Pobjednici

Izvori 
 
 

Nagrade NBA lige